Ботке — название населённых пунктов.

 Ботке — прежнее название села Дубки в Симферопольском районе Крыма.
 Ботке — прежнее название упразднённого села Балки в Симферопольском районе Крыма.